Peyton Listová může být:

 Peyton Listová (1986) – americká herečka narozená v roce 1986
 Peyton Listová (1998) – americká herečka narozená v roce 1998